Gornal (wijk), een buurt in L'Hospitalet de Llobregat, in de metropool Barcelona
 Gornal (metrostation), een metrostation van de metro van Barcelona in Gornal, een buurt van L'Hospitalet de Llobregat